Finalen av Fifa Confederations Cup 2009 spelades 28 juni 2009 för att kora en segrare av turneringen. Matchen spelades på Ellis Park Stadium i Johannesburg mellan USA och Brasilien. Trots att USA ledde med 2–0 i halvtid så vann Brasilien med 3–2 efter att Lúcio gjorde det avgörande målet i 84:e minuten. Innan matchen hedrade Fifa den kamerunske mittfältaren Marc-Vivien Foé som avled under en match i Fifa Confederations Cup 2003.

Vägen till finalen

Matchen

Referenser

Fifa Confederations Cup 2009
Sportevenemang i Johannesburg
Johannesburg under 2000-talet